Jensen může být:

 Jensen Motors – výrobce automobilů
 Jensen FF – typ automobilu
 Jensenova nerovnost – matematický pojem

příjmení osob
 Arthur Jensen (1923–2012) – americký psycholog
 Axel Jensen (1932–2003) – norský spisovatel
 Běla Gran Jensen (* 1943) – česká humanitární pracovnice
 Bjørg Eva Jensenová (* 1960) – norská rychlobruslařka
 David Raagaard Jensen (* 1992) – dánský fotbalový brankář
 Eivind Berggrav-Jensen (1884–1959) – norský biskup, syn Otty
 Henning Jensen (1949–2017) – dánský fotbalista
 Henning Munk Jensen (* 1947) – dánský fotbalista
 J. Hans D. Jensen (1907–1973) – německý jaderný fyzik
 James A. Jensen (1919–1998) – americký paleontolog
 Jelena Jensen (* 1981) – americká pornoherečka
 Jens Jensen (1860–1951) – významný americký zahradní architekt, původem z Dánska
 Jens Fink-Jensen (* 1956) – dánský spisovatel, fotograf a skladatel
 Johan Fjord Jensen (1928–2005) – dánský literární historik, kulturolog a pedagog
 Johannes Vilhelm Jensen (1873–1950) – dánský spisovatel
 John Jensen (* 1965) – dánský fotbalista
 Martin Jensen (* 1946) – dánský spisovatel
 Morten Jensen (* 1982) – dánský atlet
 Otto Jensen (1856–1918) – norský biskup, otec Eivinda
 Peta Jensen (* 1990) – americká pornografická herečka
 Rasmus Falk Jensen (* 1992) – dánský fotbalový útočník
 Siv Jensenová (* 1969) – norská politička
 Sophus Juncker-Jensen (1859–1940) – dánský fotograf
 Ted Jensen (* 1954) – americký hudební producent
 Thit Jensenová (1876–1957) – dánská spisovatelka
 Viggo Jensen (1874–1930) – dánský sportovec vzpěrač
 Viggo Jensen (fotbalista) (* 1947) – dánský fotbalista

křestní jméno
 Jensen Ackles (* 1978) – americký herec

Rozcestníky - příjmení